Miami Beach – comune degli Stati Uniti d'America
Miami Beach — film del 2016
Miami Beach – serie televisiva del 1993